GN, Gn eller gn kan avse: 

 GN – IATA:s kod för Air Gabon
 GN – ISO 3166-1 alpha-2-koden landskod för Guinea
 GN – giganewton, se Newton (enhet)
 gn – ISO 639-2 alpha-2 språkkodför Guaraní
 .gn – toppdomän för Guinea